Кипячка () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Село основано в 1532 году.

Население по переписи 2001 года составляло 235 человек. Почтовый индекс — 47742. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47724, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, смт. Велика Березовиця

Ссылки 
 Кипячка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района